Джилл Томпсон (; род. 20 ноября 1966) — американская художница и писательница.

Ранние годы 
Томпсон училась в Американской академии искусств и окончила её в 1987 году.

Карьера 

Джилл Томпсон начала свою карьеру в индустрии комиксов в 1980-х годах, работая в таких издательствах, как First Comics и Now Comics. Она стала художником серии Wonder Woman от DC Comics в 1990 году.

Личная жизнь 
Томпсон замужем за Брайаном Аззарелло. Пара живёт в Чикаго.

Джилл очень любит садоводство.

Награды 
 2011: National Cartoonists Society Award — Best Comic Book Artists — Beasts of Burden

Eisner Award:

 2000: Best Humor Publication — Bart Simpson’s Treehouse of Horror
 2001: Best Painter/Multimedia — Scary Godmother
 2001: Best Title for a Younger Audience — Scary Godmother: The Boo Flu
 2004: Best Painter/Multimedia Artist — The Dark Horse Book of Hauntings
 2005: Best Short Story — The Dark Horse Book of Witchcraft
 2007: Best Painter/Multimedia Artist — The Dark Horse Book of Monsters

Номинации на Eisner Award:

 1998: Talent Deserving of Wider Recognition
 1998: Best Graphic Album-New — Scary Godmother
 1998: Best Publication Design — Scary Godmother
 2000: Best Painter/Multimedia — Scary Godmother: The Mystery Date
 2004: Best Anthology — The Dark Horse Book Of Hauntings

Работы

Комиксы

Comico 
 The Elementals #13, 20, 23-25, 27-29 (1987—1988)
 Fathom #1-3 (1987)

First Comics 
 Classics Illustrated: The Scarlet Letter (1989)
 The Chronicles of Corum (1989)

DC Comics 

 Wonder Woman vol. 2 #45-48, 50-51, 53-55, 57-59, 61-64, Special #1 (1990—1992)
 The Sandman #40-49 (1992—1993)
 «The Parliament of Rooks» in Fables and Reflections
 Brief Lives
 Black Orchid vol. 2 #1-6 (1993—1994)
 The Invisibles #5-9, 13-15 (1995)
 Swamp Thing vol. 2 #159 (1995)
 Seekers into the Mystery #11-14 (1996—1997)
 The Dreaming #13-14 (1997)
 The Books of Magic vol. 2 #42 (1997)
 Challengers of the Unknown vol. 3 #10, 13 (1997—1998)
 Finals #1-4 (1999)
 The Invisibles vol. 3 #3-4 (2000)
 Transmetropolitan: Filth of the City #1 (2001)
 Bizarro Comics HC (2001)
 The Little Endless Storybook (2001)
 9-11: The World’s Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember, Volume Two (2002)
 Looney Tunes #100 (2003)
 Death: At Death's Door (2003)
 Batman: Gotham Knights #44 (2003)
 Masks: Too Hot for TV #1 (2004)
 Dead Boy Detectives (2005)
 Fables: 1001 Nights of Snowfall: «Fair Division»
 Fables #59 (2007)
 House of Mystery vol. 2 #2 (2008)
 Delirium's Party: A Little Endless Storybook (2011)
 The Unexpected vol. 2 #1 (2011)
 Shade vol. 2 #8 (2012)
 The Dark Knight III: The Master Race #1 (2016)

Marvel Comics 
 Shadows and Light #2 (Spider-Man) (1998)
 X-Men Unlimited #32 («Dazzler — Beyond the Music») (2001)
 Girl Comics vol. 2 #2 (2010)

Topps Comics 
 The X-Files: Afterflight

Dark Horse Comics 

 The Badger: Shattered Mirror
 The Dark Horse Book of...:
 Hauntings: «Stray» (2003)
 Witchcraft: «The Unfamiliar» (2004)
 The Dead: «Let Sleeping Dogs Lie» (2005)
 Monsters: «A Dog and His Boy» (2006)
 Beasts of Burden #1-4 (2009)
 Hellboy/Beasts of Burden (2010)
 Beasts of Burden: Neighborhood Watch (2012)
 Beasts of Burden: Hunters and Gatherers (2014)
 Beasts of Burden: What the Cat Dragged In (2016)

Sirius Entertainment 

 Книги Scary Godmother:
 Scary Godmother (1997)
 The Revenge of Jimmy (1998)
 The Mystery Date (1999)
 The Boo Flu (2000)
 Комиксы Scary Godmother:
 Scary Godmother: My Bloody Valentine (1998)
 Scary Godmother Holiday Spooktakular (1998)
 Scary Godmother Activity book (2000)
 Scary Godmother: Wild About Harry (2000)
 Scary Godmother: Ghoul’s Out for Summer (2000—2001)

Bongo Comics 
 Bart Simpson's Treehouse of Horror (2000)
 Bart Simpson’s Treehouse of Horror (2002)

Caliber Comics 
 The Bandyman (1999)

Scholastic 
 Goosebumps Graphix: Terror Trips — One Day at HorrorLand

Другое

Harper Collins Children’s Books 
 Magic Trixie (2008)
 Magic Trixie Sleeps Over (2008)
 Magic Trixie and the Dragon (2009)
 The Curse of the Royal Ruby: A Rinnah Two Feathers Mystery
 The Secret of Dead Man’s Mine: A Rinnah Two Feathers Mystery
 Mick Foley's Halloween Hijinx
 Tales from Wrescal Lane

Спектакли 
 Scary Godmother 2001 at the Athanaeum Theatre in Chicago with Runamuck Productions

Фильмы 
 Meet Me There (2014)

Анимация 
 Scary Godmother: Halloween Spooktakular
 Scary Godmother: The Revenge of Jimmy

Примечания 

Сотрудники DC Comics
Сотрудники Marvel Comics